Mogoșoaia, település Romániában, Ilfov megyében
 Mogoșoaia, folyó Romániában
 Mogoșoaia, 1989-ben elsüllyedt román személyszállító hajó